Мата Техон има више значења:

 Мата Техон (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата Техон (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику